El Miyamoto Musashi Budokan (un budōkan (武 道 館) es un dōjō (道場) donde se practica el budō (武 道), la palabra kan (館) significa "casa") construido en la provincia de Mimasaka en Ōhara-Cho, cuna de Miyamoto Musashi (12 de marzo de 1584, Ōhara-Chō - 19 de mayo de 1645). 

El Miyamoto Musashi Budokan fue inaugurado el 20 de mayo de 2000. 

Este budokan está dedicado a las artes marciales oficiales de Japón. Reúne todas las escuelas tradicionales de sable y kendo. Todas las artes marciales japonesas son llamadas a este recinto, el corazón del Japón tradicional. Este budokan logra la unificación de las disciplinas marciales no solo en la práctica sino también histórica y culturalmente. 

La inauguración tuvo lugar en presencia de muchos funcionarios japoneses, entre ellos el garante Sensei Tadashi Chihara y décimo de la línea de Miyamoto Musashi (que estaba a iniciativa del edificio), el alcalde de Ōhara-Cho Fukuda Yoshiaki, Élisabeth Lamure, alcaldesa de Gleizé, y varias escuelas de sable y kendo representativas del Japón tradicional y contemporáneo. Por tanto, la comuna de Ōhara-Cho y la comuna de Gleizé están hermanadas ().

Referencias

 Translated from Wikipedia articles, 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 and :en:Miyamoto_Musashi_Budokan

Enlaces externos 

 Mapa de 1903

Términos de las artes marciales